Коршуниха — топоним (название населённых пунктов и рек).

Населённые пункты 
 Коршуниха — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Коршуниха — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Коршуниха — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Коршуниха — до 1958 г. название города  Железногорск-Илимский в Иркутской области.

Реки 
 Коршуниха — река в Иркутской области, приток Илима.
 Коршуниха — река на юге Москвы, левый приток Котловки.